Шайбс () — округ в Австрии. Центр округа — город Шайбс. Округ входит в федеральную землю Нижняя Австрия. Занимает площадь 1.023,49 км². Население 41 329 чел. Плотность населения 40 человек/кв.км.
Официальный код округа AT121.

Общины 
 Гаминг
 Гёстлинг-на-Ибсе
 Грестен
 Грестен-Ланд
 Лунц-ам-Зее
 Оберндорф-ан-дер-Мельк
 Пухенштубен
 Пургсталль-ан-дер-Эрлауф
 Рандег
 Райнсберг
 Шайбс
 Санкт-Антон-на-Йеснице
 Санкт-Георген-на-Лайсе
 Штайнакирхен-ам-Форст
 Ванг
 Визельбург
 Визельбург-Ланд
 Вольфпассинг

Города и общины 
 Гаминг

Ссылки 
 Официальная страница

Округа Нижней Австрии